En barncykelsadel ser i regel ut som ett slags stol. De fästs vanligtvis på en cykels pakethållare. Barnet spänns fast i den.

Se även
Cykelsadel

Barnsäkerhet
Cyklar